Jerzy Aulich (1923–1992) – bankowiec
 Jan Maria Aleksander Aulich (ur. 1931) – inżynier